Duraković ist der Familienname folgender Personen:

 Amadea Duraković (* 1988), serbische Volleyballspielerin
 Enes Duraković (* 1947), bosnischer Literaturwissenschaftler
 Jasmin Duraković (* 1966), bosnischer Regisseur und Autor
 Mehmet Durakovic (* 1965), australischer Fußballspieler und -trainer
 Nijaz Duraković (1949–2012), jugoslawischer bzw. bosnischer Politologe und Politiker
 Reuf Duraković (* 1994), österreichisch-bosnischer Fußballtorwart
 Zijad Duraković (* 1943), kroatischer Mediziner